Montmajor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montmajor (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Montmajor (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar